El topónimo Granite Falls puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Granite Falls, un pueblo en el estado de Carolina del Norte;
 Granite Falls, un municipio en el estado de Minnesota;
 Granite Falls, una ciudad en el estado anterior;
 Granite Falls, una ciudad en el estado de Washington.